Барановская — женская форма русской фамилии . Может также быть топонимом.

 Топоним 
 Барановская — деревня в Тимошинском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области.
 Барановская — деревня в Беляевском сельском поселении Вилегодского района Архангельской области.
 Барановская — деревня в Приозёрном сельском поселении Каргопольского района Архангельской области.
 Барановская — деревня в Ухотское сельском поселении Каргопольского района Архангельской области.
 Барановская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Барановская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Бекетовское сельское поселение.
 Барановская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Нижнеслободское сельское поселение.
 Барановская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Барановская — название железнодорожной станции и посёлка Барановский в Надеждинском районе Приморского края с 2002 по 2011 год.

 Носительницы фамилии 
 Барановская, Агнешка (1819—1890) — польская поэтесса и драматург.
 Барановская, Анна Леонидовна — российская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог.
 Барановская, Валерия Викторовна (род. 1990) — заслуженный мастер спорта России (подводное плавание).
 Барановская, Вера Всеволодовна (1885—1935) — русская актриса театра и кино.
 Барановская, Ирина Робертовна — тренер по прыжкам на батуте.
 Барановская, Мария Юрьевна (1902—1977) — советский историк, иконограф и некрополист.
 
 Барановская, Татьяна Николаевна (род. 1987) — российская спортсменка, чемпионка мира по спортивной акробатике.
 Барановская, Фекла (1829—1861) — польский композитор. Барановская, Юлия Геннадьевна (род. 1985) — российская телеведущая (телеканалов «Россия-1», «Первый канал», ТНТ), писательница, бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина.

 См. также 
 Барановское
 Барановка
 Барановская волость

 Примечания